Ел Куарента има више значења:

 Ел Куарента (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Куарента (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Куарента (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Куарента, Ел Баро (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Куарента (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Куарента (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куарента (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куарента (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куарента, Ел Ебано (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куарента (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куарента, Ел Тепозан (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику